Suluk – wieś w Libii
 Suluk – miasto w Syrii
 Suluk – poddystrykt w Syrii
 Suluk (Sulu, Tausug) – lud austronezyjski